Лопушанка — название населённых пунктов на Украине:

 Лопушанка — село в Свалявском районе Закарпатской области.
 Лопушанка — село в Турковском районе Львовской области.

См. также 

 Лопушанка-Хомина